Vatin peut faire référence à :

Toponyme 
 Vatin, village de Serbie.

Patronyme 
 François Vatin, professeur de sociologie français ;
 Nicolas Vatin, épigraphiste et historien français ;
 Paul Vatin (1848-1924), haut fonctionnaire français ;
 Pierre Vatin (1967-), homme politique français.

Homonymie de patronyme